Каинды (Киргизия) — город в Чуйской области Киргизии.
 Каинды (озеро) — озеро в Казахстане.
 Каинды (река) — река в Таджикистане.
 Каинды (заказник) — заказник в Киргизии.
 Каинды — село в Манасском районе Таласской области.
 Каинды — село в Кеминском районе Чуйской области